Guðjón Guðmundsson ist der Name folgender Personen:

* Guðjón Guðmundsson (Fußballspieler) (* 1945), isländischer Fußballspieler
 Guðjón Guðmundsson (Schwimmer) (* 1952), isländischer Schwimmer